Ortsbach steht generisch

(nicht als Eigenname) häufig für den einzigen Bach in einer Ortschaft. Diese Bezeichnung ist dann auch oft zu einem Eigennamen geworden.

Ortsbach ist ein Gewässername:

 Großer Ortsbach, rechter Zufluss des Schwarzwassers, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Haselbacher Ortsbach, rechter Zufluss der Brend (Fluss), Rhön
 Illerbacher Ortsbach oder Weiherwiesenbach, nach Illerbachen, Gemeinde Berkheim versickernder Bach, der etwa bei Kirchberg an der Iller lange nach der Versickerung von links in den Gießen (linker Nebenlauf der Iller) entwässert, beide Orte im Landkreis Biberach
 Kleiner Ortsbach, linker Zufluss des Großen Ortsbachs, Erzgebirgskreis, Sachsen

 Ortsbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach (zur Donau) in  Schnerkingen, Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Aubach), linker Zufluss des Aubach (Dill), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Ortsbach (Augraben), rechter Zufluss des Augrabens (zur Rot, zur Donau) in Orsenhausen, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Blinde Rot), linker Zufluss des Oberlaufs Blinde Rot der Finsteren Rot beim Weiler Ziegelhütte, Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Brend) – siehe oben → Haselbacher Ortsbach
 Ortsbach (Fuhse), linker Zufluss der Fuhse bei Salzgitter-Lebenstedt, Niedersachsen
 Ortsbach (Gießen) – siehe oben → Illerbacher Ortsbach
 Ortsbach (Großer Ortsbach) – siehe oben → Kleiner Ortsbach
 Ortsbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach bei Schönwald im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Habergrund), linker Zufluss des hier noch Weidbach genannten Habergrunds bei Grattstadt, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Ortsbach (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs bei Öschelbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Kötach), rechter Zufluss der Kötach bei Biesingen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Leinsbach) oder Rennenbach, linker Zufluss des Leinsbachs (zum Arbach, zur Echaz) in Eningen unter Achalm, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Linzer Aach), rechter Zufluss der dort Salemer Aach genannten Linzer Aach bei Rickenbach, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Main) – siehe unten → Sackenbacher Ortsbach
 Ortsbach (Nister), linker Zufluss der Nister (zur Sieg) bei Niederroßbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Ortsbach (Riß) – siehe unten → Schweinhauser Ortsbach
 Ortsbach (Rohrbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Rohrbachs (zur Tauber) bis zur Landesgrenze zwischen Hausen am Bach, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall und der Wilhelmsmühle, Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ortsbach (Rohrenbach), rechter Zufluss des rechten Hauptstrang-Oberlaufs Rohrenbach des Ringgenbachs bei Allmannshofen, Gemeinde Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Ortsbach (Schwarzwasser) – siehe oben → Großer Ortsbach
 Ortsbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz bei Röckingen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Sackenbacher Ortsbach oder Sackenbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Sackenbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schweinhauser Ortsbach, rechter Zufluss der Riß bei Schweinhausen, Gemeinde Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Orsbach
 Ortsgraben